Публій Рутилій Луп (133/131 — 90) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, консул 90 року до н. е.

Життєпис 
Походив з роду нобілів Рутіліїв. Син Луція Рутілія Лупа. Про молоді роки мало відомостей. 

90 року до н. е. його обрано консулом разом з Луцієм Юлієм Цезарем. Ще 91 року до н. е. розпочалася Союзницька війна римлян з італіками. Рутилій очолив одну з армій. Він повинен був привести до покори племена піценів, пелігнів, сабінян, марсів, вестінів. Втім вже 10 червня римський військовик був розбитий у долині річки Толенус очільником марсів Ветієм Скатом. У цій битві Публій Рутилій загинув. Його тіло переправив до Риму легат Гай Марій.

Родина 
 Публій Рутілій Луп, народний трибун 57 року до н. е.

Джерела 
 Edward Brooks, P. Rutilli Lupi De figuris sententiarum et elocutionis. An editio minor with prolegomena and commentary, 1968 
 Fasti 6, 563—566. 
      

Рутілії
Загинули в бою